Division kan syfta på

Division (biologi) – en klassificering inom biologin
Division (matematik) – en matematisk operator
Division (företag) – en del av ett företag som bedriver verksamhet inom ett begränsat område
Division (militärt förband) – ett militärförband som består av flera brigader
 Division (Tyska hären) – en division i tyska hären i Kejsardömet Tyskland
Division (musikgrupp) – en hiphopgrupp som tillhör kollektivet Wu-Tang Clan, se Wu-Tang Family Groups
Division (sport) – en undergrupp i seriesystem för lagsport

Se även
The Division – en amerikansk TV-serie 2001–2004